Bieg na 1500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 12 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Jacqueline Börner.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992